Марксистско-ленинская этика — раздел марксистско-ленинской философии, теория морали, основанная на материалистическом понимании истории. Научные основы марксистской этики были заложены Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. В домарксовский период этические учения пытались выработать внеисторические, вечные правила и нормы поведения, действительные для всех эпох и народов, для всех классов и общественных групп. Марксистская этика разоблачила антинаучный характер теорий морали, которые, как, например, теория «категорического императива» Иммануила Канта, игнорируют исторический и классовый характер общественной морали. Марксизм, отвергая буржуазные понятия о внеисторичности и надклассовости нравственности, выдвинул тезис о том, что нравственность меняется на протяжении истории, с изменением общества. Не было ни одной системы морали, требования которой не коренились бы в нуждах и потребностях определённых классов. Будучи частью, стороной «надстройки», мораль освящает особые интересы класса в общей системе социальных связей. С точки зрения марксистской этики, мораль, наряду с другими формами общественного сознания, входит в идеологическую надстройку над экономическом базисом общества. Поэтому моральные взгляды, нормы и оценки зависят прямо или опосредовано от экономических отношений.

См. также 
 Марксистский гуманизм

Примечания

Литература 
 
 
 Титаренко А. И. (ред.) Марксистская этика. 3-е изд. М., 1986.
 
 Шишкин А. Ф. Основы марксистской этики. М., 1961.
 

Этика
Марксистская философия